Brouwerij De Klok (Groenlo), lag mee aan de basis van brouwerij Grolsch.
Brouwerij De Klok (Zottegem), een voormalige brouwerij te Zottegem.
Brouwerij De Klok (Aalst), een voormalige brouwerij te Aalst.